RKVV Wijnandia, een amateurvoetbalvereniging uit Wijnandsrade
 HV Wijnandia, een handbalvereniging uit Wijnandsrade